A 2002–2003-as lengyel labdarúgó-bajnokság a lengyel labdarúgó-bajnokság legmagasabb osztályának 69. alkalommal megrendezett bajnoki éve volt. A pontvadászat 16 csapat részvételével zajlott. 

A bajnokságot a Wisła Kraków nyerte az ezüstérmes Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski, és a bronzérmes Dospel Katowice előtt. A KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, és a Pogoń Szczecin kiesett.

A bajnokság végeredménye

Góllövőlista élmezőnye

24 gólos
  Stanko Svitlica (Legia Warszawa)

22 gólos
  Maciej Żurawski (Wisła Kraków)

21 gólos
  Marcin Kuźba (Wisła Kraków)
  Andrzej Niedzielan (Górnik Zabrze -15 gól, Dyskobolia Grodzisk -6 gól)

14 gólos
  Jacek Ziarkowski (Odra Wodzisław)

13 gólos
  Michał Chałbiński (Odra Wodzisław)

Külső hivatkozások
 rsssf.com

2003
Lengyel 1